Краутхајм може бити:

 Краутхајм (Тирингија), општина у округу Вајмарер Ланд, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Краутхајм (Јагст), град у округу Хоенлое, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.